San Francisco de Yojoa kan syfta på:

Honduras 

 San Francisco de Yojoa (kommun), Departamento de Cortés, 
 San Francisco de Yojoa (ort), Departamento de Cortés,